Titley est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1947), nouvelliste et traducteur irlandais
 (1918-1986), joueur anglais de football
, scénariste de film américain
, professeur de météorologie américain
 (1911-1943), joueur anglais de cricket
 (né en 1950), homme politique travailliste britannique
, joueur gallois de rugby
 (vers 1698-1768), diplomate anglais

Toponyme
, village du Herefordshire
, lac du Herefordshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme